НФЛ в сезоне 1976 — стал 57-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Плей-офф дивизионов 
 (АФК) Окленд Рэйдерс — Нью-Ингленд Пэтриотс 24:21
 (АФК) Балтимор Колтс — Питтсбург Стилерз 14:40
 (НФК) Миннесота Вайкингс — Вашингтон Рэдскинз 35:20
 (НФК) Даллас Ковбойз — Лос-Анджелес Рэмс 12:14

Финалы конференций 
 (АФК) Окленд Рэйдерс — Питтсбург Стилерз 24:7
 (НФК) Миннесота Вайкингс — Лос-Анджелес Рэмс 24:13

Супербоул XI 
 Окленд Рэйдерс — Миннесота Вайкингс 24:13

Регулярный сезон 
В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, П% = Процент выигранных матчей,  ОЗ = Очков забито, ОП = Очков пропущено

 Балтимор Колтс финишировали выше Нью-Ингленд Пэтриотс благодаря лучшему результату с командами дивизиона (7-1 против 6-2 у Пэтриотс). 
 Питтсбург Стилерз финишировали выше Цинциннати Бенгалс благодаря двум выигранным личным встречам. 
 Вашингтон Рэдскинз финишировали выше Сент-Луис Кардиналс благодаря двум выигранным личным встречам. 
 Атланта Фалконс финишировали выше Нью-Орлеан Сэйнтс благодаря лучшему результату с командами дивизиона (2-4 против 1-5 у Сэйнтс).

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

Сезоны НФЛ